«Русская газета»:

 «Русская газета» — газета, издававшаяся в Москве с 1858 по 1859 год.
 «Русская газета» — газета, издававшаяся в Москве с 1876 по 1881 год.
 «Русская газета» — периодическое издание, выходившее в Санкт-Петербурге с 1886 по 1890 год.
 «Русская газета» —  газета, издававшаяся в Белграде в 1920 году.
 «Русская газета» —  газета, издававшаяся в Париже в 1923-1925 гг..
 «Русская газета» —  газета, издававшаяся в Сан-Паулу в 1927-1935 гг..
 «Русская газета» —  газета, издававшаяся в Нью-Йорке 1930-1934 гг..

Примечания